W Polsce
 Kałków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów 
 Kałków – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów 
 Kałków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Kałków – gromada w powiecie iłżeckim
 Kałków – gromada w powiecie nyskim